Airola ima više značenja:
 Airola, Avellino
 Airola, Benevento
 Airola, Torino